Drapeau rouge peut désigner : 
 Drapeau rouge signifiant « Baignade interdite » sur les plages en cas de danger,
 Drapeau rouge signifiant « Interruption » notamment en sport mécanique,
 Drapeau rouge, un drapeau révolutionnaire,
 Drapeau rouge, une chanson révolutionnaire de 1870 de Justin Bailly,
 Drapeau rouge, une chanson révolutionnaire de 1877 d'Achille Leroy d'après Paul Brousse,
 Le Drapeau rouge, un journal communiste belge,
 Organisation communiste d'Espagne – Drapeau rouge, ou Bandera Roja, un parti politique espagnol.

Articles connexes 
 Red Flag, drapeau rouge en anglais
 Die Rote Fahne, drapeau rouge en allemand
 , drapeau rouge en chinois
 Bandiera rossa, drapeau rouge en italien